Stazione di Vigliano-Candelo
 Stazione di Vigliano d'Abruzzo
 Stazione di Vigliano d'Asti